

Arti
 James Anderson (1813-1877) – acquarellista e fotografo inglese trapiantato a Roma
 James Anderson (1921-1969) – attore statunitense 
 James Anderson – regista
 James Anderson (1936) – scrittore

Legge
 James Anderson of Hermiston (1739-1808) – economista, scrittore, giurista, inventore scozzese

Militare
 James Patton Anderson (1822-1872) – generale dell'esercito Confederato

Sport
 James Anderson (1894-1973) – tennista australiano
 James Anderson (1963) – nuotatore paraolimpico britannico
 James Anderson (1982) – giocatore di cricket britannico
 James Anderson (1983) – giocare di football statunitense
 James Lee Anderson (1989) – cestista statunitense

Altro
 James Anderson (c. 1679-1739) – sacerdote presbiteriano, scrittore e massone
 James Anderson – esploratore